En la mitología griega, Melanipo (en griego, Μελάνιππος) es el nombre de varios personajes:

 Melanipo, hijo del dios griego Ares y Tritea
Melanipo, hijo de Teseo y Perigune
Melanipo, hijo de Agrio, asesinado por Diomedes.
Melanipo, hijo de Perígono y Tedeo.
Melanipo, hijo de Ástaco, defendió la puerta de las Prótides (Tebas) contra Tideo en la obra de Esquilo Los siete contra Tebas.
Melanipo, hijo de Hiceteo, un príncipe troyano asesinado por Antiloquío durante la  Guerra de Troya.
Melanipo, uno de los 50 hijos de Príamo.
Melanipo, hijo de Perigune.

Referencias 

ru:Меланипп (из Ахайи)